Apinisia är ett släkte av svampar. Apinisia ingår i ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Apinisia